Le nom Nicole a été utilisé par l'Organisation météorologique mondiale pour désigner plusieurs systèmes tropicaux dans le bassin de l'Atlantique nord :

 Ouragan Nicole (1998), une tempête arrivant tard en saison qui devint brièvement un ouragan l'ouest des Açores ;
 Tempête subtropicale Nicole (2004), issue d'une dépression frontale près des Bermudes, elle se dirigea vers la Nouvelle-Écosse mais se dissipa avant d'y arriver ;
 Tempête tropicale Nicole (2010), un faible système qui affecta Cuba et la Jamaïque ;
 Ouragan Nicole (2016), un système qui prit beaucoup de temps à se développer à cause de l'ouragan Matthew, mais qui frappa les Bermudes à la mi-octobre ;
 Ouragan Nicole (2022) de catégorie 1 qui s'est formé en novembre et qui a frappé le nord des Bahamas et la Floride.

Tempête tropicale homonyme
Tempête subtropicale homonyme
Ouragan homonyme